Silos (più propriamente silo) – recipiente cilindrico per lo stoccaggio di prodotti granulari
Los Silos – comune spagnolo della provincia di Santa Cruz de Tenerife
Silos – comune della Colombia

Pagine correlate
Silo (disambigua)